Festus peut faire référence à :

 Festus Grammaticus ou Sextus Pompeius Festus, grammairien latin de la fin du .
 Porcius Festus procurateur de Judée devant lequel comparut Paul de Tarse (saint-Paul).
 Rufius Festus, historien latin du .
 Festus ou Sextus ou Saint Festus , évêque de Valence en Dauphiné, martyr par la main des Barbares ; saint chrétien fêté le . 
 Festus, ville du comté de Jefferson dans le Missouri (États-Unis).

 Festus, surnom du catcheur américain Andrew Hankinson.

Notes et références